Bonita, keresztnév
 Bonita, Antônio Carlos Jobim-dal
 Bonita, gözhajó
Földrajz
 Amerikai Egyesült Államok
 Bonita (Madera megye, Kalifornia)
 Bonita (San Diego megye, Kalifornia)
 Bonita (Kansas)
 Bonita (Louisiana)
 Bonita (Malheur megye, Oregon)
 Bonita (Washington megye, Oregon)
 Bonita (Washington)
 Bonita (Wisconsin)
 Törökország
 Bonita (Paphlagonia), történelmi város